Friedrich Wilhelm von Kyaw ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Wilhelm von Kyaw (Generalleutnant, 1654) (1654–1733), brandenburgischer und sächsischer Generalleutnant und Kommandant der Festung Königstein
 Friedrich Wilhelm von Kyaw (Generalleutnant, 1708) (1708–1759), preußischer Generalleutnant